Wieża 10 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1984. Eliminacje odbyły się 11 sierpnia, a finał został rozegrany 12 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 26 zawodników z 18 państw. Dwunastu najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Stanów Zjednoczonych Greg Louganis. Drugą pozycję zajął rodak triumfatora Bruce Kimball, trzecią zaś reprezentujący Chiny Li Kongzheng.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984